David Higgins (1938–2006) – brytyjski kompozytor
 David Anthony Higgins (ur. 1961) – amerykański aktor
 David Higgins (ur. 1972) – brytyjski kierowca rajdowy
 David Higgins (ur. 1994) – amerykański strzelec sportowy